Ва́льтер На́уш (; 5 февраля 1907 — 11 июля 1957) — австрийский футболист и футбольный тренер. Наиболее известен как игрок австрийского клуба «Аустрия».

Биография 
Вальтер был капитаном и одним из ключевых игроков легендарной «Вундертим». Являлся очень разносторонним игроком, который мог играть практически на всех позициях на поле, но в основном выполнял функции левого полузащитника. Он был известен своей отличной физической формой, универсальностью и тактической грамотностью. За сборную Австрии провёл 39 матчей, забив 1 гол. Дебютировал в футболке национальной сборной в октябре 1929 года в игре против Швейцарии.

После аннексии Австрии Гитлером находился в оппозиции к нацистам и в ноябре 1938 года был вынужден бежать в Швейцарию. После войны вернулся в свой разрушенный дом в Вене. С 1948 по 1954 годы возглавлял возрождённую сборную Австрии, с которой принял участие на чемпионате мира 1954 года в Швейцарии, где команда заняла 3-е место, которое до сих пор является наивысшим достижением для австрийской сборной.

В 2001 году вошёл в состав символической сборной «Аустрии» XX века.

Достижения 
 «Аустрия» 
 Чемпион Австрии: 1924
 Обладатель Кубка Австрии (5): 1924, 1925, 1933, 1935, 1936
 Обладатель Кубка Митропы (2): 1933, 1936

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Информация об игроке на сайте Austria-Archiv.at
 Информация об игроке на сайте worldfootball.net

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Винер Атлетикшпорт-Клуб»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Янг Феллоуз Ювентус»
Тренеры сборной Австрии по футболу
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Похороненные на кладбище Оттакринг